Występy w europejskich pucharach norweskiego klubu piłkarskiego Rosenborg BK.

Wykaz spotkań pucharowych

1965–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Rosenborg BK
Norweskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach